Mboui peut désigner :
 Mboui, une commune de la préfecture de la Basse-Kotto, en République centrafricaine ;
 Mboui, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Messondo ;
 Joseph Mboui, un homme politique camerounais.